И́ля-У́уксу () — бывшая железнодорожная станция на 69,3 км перегона Питкяранта — Салми линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Станция Uuksu была открыта 1 декабря 1933 года в составе четвёртой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле.
Расположена на территории Питкярантского городского поселения Питкярантского района Карелии. До ликвидации путевого развития станция находилась на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. В настоящее время (2019 год) на месте бывшей станции сохранился фундамент старого финского вокзала. Также видны деревянные шпалы разобранного бокового пути, на месте которого установлены железобетонные сооружения наподобие таких же как и на бывшей станции Тулокса.
До осени 1942 года станция Uuksu была конечной для пассажирского движения. Однако фактически ветка оканчивалась портовой станцией Uuksu satama (Ала-Ууксу).

Станция Ала-Ууксу 

Станция Ала-Ууксу () была тупиковой непассажирской портовой станцией, располагавшейся на берегу залива Ладожского озера Уксунлахти (). Расстояние до ближайшей станции Uuksu составляло  3700 м. Точная дата ликвидации станции и ветки неизвестна, однако на карте 1954 года ветка Ууксу — Ала-Ууксу числилась действующей. В настоящее время по бывшей насыпи ветки Ууксу — Ала-Ууксу от 1,3 км до 3,7 км проходит грунтовая автомобильная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Иля-Ууксу на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Иля-Ууксу на railwayz.info 
 Паспорт станции Ала-Ууксу на railwayz.info 
 Паспорт станции Иля-Ууксу на сайте РЖД.
 Паспорт станции Иля-Ууксу на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1933 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции
Грузовые станции